de kampioenscompetitie tussen 1898 en 1956
 Play-offs Nederlands voetbal 2006
 Play-offs Nederlands voetbal 2007
 Play-offs Nederlands voetbal 2008
 Play-offs Nederlands voetbal 2009
 Play-offs Nederlands voetbal 2010
 Play-offs Nederlands voetbal 2011
 Play-offs Nederlands voetbal 2012
 Play-offs Nederlands voetbal 2013
 Play-offs Nederlands voetbal 2014
 Play-offs Nederlands voetbal 2015
 Play-offs Nederlands voetbal 2016
 Play-offs Nederlands voetbal 2017
 Play-offs Nederlands voetbal 2018
 Play-offs Nederlands voetbal 2019
 Play-offs Nederlands voetbal 2021
 Play-offs Nederlands voetbal 2022